Radkov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Radkov, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Radkov, comune del distretto di Opava, nella Moravia-Slesia
Radkov, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Radkov, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Radkov, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina